La tripartition peut désigner :
 la tripartition sociale est un principe directeur d'organisation de la société développé par Rudolf Steiner entre 1917 et 1922.
 les fonctions tripartites indo-européennes sont une forme d'organisation commune aux sociétés d'origines indo-européennes mise en évidence par Georges Dumézil à partir de la mythologie comparée.
 la tripartition du corps, technique funéraire utilisée notamment par les rois de France.